Сезон 2010/11 стал для Баварии 46-м в Чемпионате Германии и 111-м подряд со дня основания клуба. После отличного прошлого сезона руководство клуба ждало побед во всех турнирах, но главный тренер Луи Ван Гал не справился со своей задачей, клуб выдал худший старт в чемпионате за последние годы, из-за чего тренер был уволен в апреле. Его место занял исполняющий обязанности главного тренера Андрис Йонкер. В итоге клуб занял лишь 3-е место, вылетел из Кубка Германии и Лиги чемпионов. Из трофеев клуб взял лишь Суперкубок Германии.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 
Трансферные сделки не совершались

Убытки:0

Зима 

Убытки:17.000.000

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:3.000.000

Зима 

Прибыль:3.000.000

Общие убытки:17.000.000

Общая прибыль:6.000.000

Разница:11.000.000

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица 

1«Шальке 04» квалифицировался в раунд плей-офф Лиги Европы 2011/12 как победитель Кубка Германии.

Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Суперкубок Германии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки